Casco (animal), a extremidade dos membros inferiores de alguns animais
Casco (navio) - invólucro exterior das embarcações
Capacete - em Portugal, "casco"
 Garrafa vazia
Plastrão - carapaça que envolve os quelônios

Desambiguação